

Patronymes 
Issakov (masculin ; ) ou Issakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievgueni Issakov (1984-), joueur de hockey sur glace russe
 Ievguenia Issakova (1978-), athlète russe, spécialiste du 400 mètres haies
 Ismaïl Issakov (1950-), militaire et homme politique kirghize
 Ivan Issakov (1894-1967), militaire soviétique
 Natalia Issakova (1966-), patineuse de vitesse sur piste courte russe
 Vladimir Issakov (1970-), tireur sportif russe
 Viktoria Issakova (1976-), actrice russe 
Patronyme russe